Sauce steht für:

 Sauce (auch Soße), Speisebeigabe

Sauce oder El Sauce steht für folgende geographischen Objekte:

in Argentinien:
 Sauce (Corrientes), Stadt
 Departamento Sauce, Verwaltungseinheit in Argentinien
 El Sauce (Mendoza), Ort in Argentinien
 El Sauce (Neuquén), Ort in Argentinien
 Sauce Arriba, Gemeinde im Departamento San Alberto
 Canteras El Sauce, Ort im Departamento Colón
 Cañada del Sauce, Ort im Departamento Calamuchita

in anderen Ländern:
 Sauce (Uruguay), Ort in Uruguay
 El Sauce (Chile), Ort in Chile
 El Sauce (El Salvador), Ort in El Salvador
 El Sauce (Mexiko), Ort im Municipio Solidaridad, Quintana Roo, Mexiko
 El Sauce (Nicaragua), Gemeinde in Nicaragua
 Isla del Sauce, Insel in Bolivien

Sauce ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm de la Sauce (1882–1955), deutscher Geologe und Bergbautechniker 

Siehe auch:
 Los Sauces